2. Feldhockey-Bundesliga 2003/04 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2003/04 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2003/04 (Herren)